Марія Шарапова і Тамарін Танасугарн були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши Джилл Крейбас і Марлен Вайнгартнер з рахунком 6–1, 6–7(1–7), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
  Катерина Бичкова /  Емма Лайне

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

2004, парний розряд
SEAT Open, парний розряд
2004 у люксембурзькому спорті